Isla Margarita o isla de Margarita puede referirse a:

Geografía 
 Isla Margarita, en el río Cauca, Colombia.
 Isla Margarita, en el río Danubio, Hungría.
 Isla Margarita, en el estado de Baja California Sur, México.
 Isla de Margarita, en el mar Caribe, en Nueva Esparta, Venezuela.